Ratiària (llatí Ratiaria o Rhatiaria) fou una ciutat de la Mèsia Superior, al Danubi, que fou quarter general d'una legió romana, segons els Itineraris la Legio XIV Gemina, i segons Notitia Dignitatum la Legio XIII Gemina. Fou també una estació naval del Danubi.

Seria la moderna Arzar-Palanca.

Ciutats de Mèsia